Schiaparelli puede referirse a:

 Elsa Schiaparelli (1890–1973), diseñadora de moda italiana;
 Ernesto Schiaparelli (1856–1928), arqueólogo y egiptólogo italiano;
 Giovanni Schiaparelli (1835–1910), astrónomo e historiador de la ciencia italiano;
 Alejandro Schiapparelli (n. 1980), futbolista argentino.

A los cráteres:
 Schiaparelli (cráter) (cráter en Marte);
 Schiaparelli (cráter lunar).

O bien a:
 Schiaparelli EDM módulo de descenso del programa ExoMars.
 (4062) Schiaparelli, un asteroide del cinturón de asteroides.